est le titre anglais des œuvres suivantes :
, une comptine () anglaise populaire pour les enfants ;
Pension Vanilos, roman policier d'Agatha Christie, publié en 1955, sous le titre de , au Royaume-Uni et, quelques semaines plus tard, sous le titre . L'éditeur français, pour sa part, a recouru à un titre sans ressemblance avec les titres anglosaxons ni avec un nom de personnage des versions anglaises, notamment en raison de difficultés de traduction du titre de la comptine et d'une homonymie du personnage de Mrs Nicoletis, propriétaire de la pension, avec une personne réelle ;
Pension Vanilos, téléfilm de la série Hercule Poirot, adapté du roman et diffusé en 1995. À noter que la version française du téléfilm, si elle a conservé le titre français du roman, désigne toutefois le personnage de la propriétaire de la pension sous le nom de « Mme Nicoletis ».